Бигар може да се односи на:

 Бигар, сига или седра, хемијска седиментна стена

или

 Бигар (Горњи Пиринеји), насељено место у Француској, у департману Горњи Пиринеји
 Бигар (Румунија), насељено место у Румунији, у општини Берзаска
 Долина потока Бигар